Loubaresse (Ardèche)
 Loubaresse (Cantal)

Desambiguações de topônimos